Народност е синоним на етнос (етническа група).

Може да се отнася за:
 българския вестник „Народност“ (1867 – 1869)
 българския вестник „Народност“ (1918 – 1919), спонсориран от ВМРО